Иван Лендл је освојио турнир. Финални меч му је предао Томас Мустер.

Носиоци 

  'Иван Лендл (победник)
  Матс Виландер (треће коло)
  Андре Агаси (прво коло)
  Џими Конорс (четврто коло)
  Јакоб Хласек (четврто коло)
  Тим Мејот (прво коло)
  Томас Мустер (финалиста)
  Милослав Мечирж (друго коло)
  Гиљермо Перез-Ролдан (друго коло)
  Арон Крикстин (четвртфинале)
  Емилио Санчез (четвртфинале)
  Јаник Ноа (полуфинале)
  Кевин Карен (полуфинале)
  Микаел Пернфорс (четврто коло)
  Андрес Гомез (четврто коло)
  Дарен Кејхил (треће коло)
|
  Ронал Аженор ''(прво коло) 
  Слободан Живојиновић ''(друго коло) 
  Андерс Јерид ''(друго коло) 
  Андреј Чесноков ''(друго коло) 
  Ги Форже ''(прво коло) 
  Александар Волков ''(треће коло) 
  Јохан Крик ''(прво коло) 
  Дерик Ростањо ''(прво коло) 
  Марк Вудфорд ''(друго коло) 
  Пол Анакон ''(прво коло) 
  Христо ван Ренсбург ''(треће коло) 
  Џеј Бергер ''(прво коло) 
  Хорст Скоф ''(треће коло) 
  Џим Куријер ''(треће коло) 
  Алберто Манчини ''(четврто коло) 
  Магнус Густафсон ''(друго коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1989.